Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die French Open 2013 des Dameneinzel. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 22. bis 24. Mai 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks und Quellen 
 

2013
Dameneinzel (Qualifikation)